Плато Челенджер — велике підводне плато.
 Безодня Челленджера — найглибша точка Маріанської западини.
 Професор Челленджер — герой романів Артура Конана-Дойла

Техніка

Військова техніка 

 Cruiser Mk VIII Challenger — британський танк періоду Другої світової війни
 Challenger 1, Challenger 2, Challenger 3 — сучасні британські основні бойові танки

Інша техніка 

 Челленджер — другий космічний човник NASA.
 «» — бурове судно
«» — гідрографічне судно.

Див. також 

 Челендж